La Blancaneu i els set nans, conte popular.
 La Blancaneu i els set nans (pel·lícula), pel·lícula de 1937 dirigida per David Hand
 Blancaneu (pel·lícula de 1987), pel·lícula de 1987 dirigida per Michael Berz
 Blancaneu (pel·lícula de 1995), pel·lícula de 1995 dirigida per Toshiyuki Hiruma i Takashi Masunaga
 Blancaneu: la veritable història, pel·lícula de 1997 dirigida per Michael Cohn
 Blancaneu (pel·lícula de 2001), pel·lícula de 2001 dirigida per Caroline Thompson
 Blancaneu i la llegenda del caçador, pel·lícula de 2012 dirigida per Rupert Sanders
 Blancaneu (pel·lícula de 2012 de Pablo Berger) (títol original en castellà: Blancanieves), pel·lícula de 2012 dirigida per Pablo Berger
 Blancaneu (pel·lícula de 2012 de Tarsem Singh) (títol original en anglès: Mirror Mirror), pel·lícula de 2012 dirigida per Tarsem Singh